Gaunt es una palabra inglesa que significa "enjuto". Además alude a la pronunciación de la población belga Ghent, traducida al español como Gante. Y puede referirse a:

Personas con el apellido Gaunt 
 Elizabeth Gaunt (d. 1685), traidor convicto.
 John de Gaunt (1340–1399), príncipe inglés.
 Jon Gaunt (1961-.), presentador de la radio británica y columnista, durante finales del siglo XX y principios del 21.
 Maurice de Gaunt (fl. 1225), fundador del Castillo Beverston.
 Nathan Gaunt, un canta-autor australiano.
 Ernest Gaunt (1865–1940), almirante británico.
 Guy Gaunt (1870–1953), almirante británico.

Lugares 
 Gante, localidad de Bélgica conocida localmente como Gaunt.

Personajes fictícios 
 Gaunt es un personaje disponible en la expansión Quake 3 Team Arena del videojuego Quake III Arena.
 Leland Gaunt, el antagonista en la novela Stephen King, La tienda de los deseos malignos.
 La casa de Gaunt, una familia de magos en la saga de libros de Harry Potter.
 Nightgaunt, una raza ficticia creada por H. P. Lovecraft
 En el universo de Warhammer 40,000:
 La saga de libros Fantasmas de Gaunt.
 Ibram Gaunt, un oficial de la Guardia Imperial, y principal protagonista de la saga.
 Fantasmas de Gaunt, nombre coloquial por el que se conoce al regimiento Primero y Único de Tanith.
 Gaunt, término usado para describir dos unidades Tyranidos; Termagaunts y Hormagaunts.
 Edward Gaunt, un personaje de la novela de Robert Holdstock, Lavondyss.
 John Gaunt, protagonista del cómic Grimjack.
 Un seudónimo del villano de Spider-Man Mendel_Stromm.

Otros 
 Fórmula de Gaunt, fórmula matemática asociado a los polinomios de Legendre.
 Gaunt (banda), banada punk de rock de Columbus, Ohio.
 Demacrado